Дрёйтс, Джесси 
 Дрёйтс, Келли 
 Дрёйтс, Моника